Tatopani bezeichnet mehrere Orte (Landgemeinde bzw. ehemaliges Village Development Committees) in Nepal:

 Tatopani (Jumla), Landgemeinde und ehemaliges Village Development Committe im Distrikt Jumla in Nepal
 Tatopani (Myagdi), im Distrikt Myagdi
 Tatopani (Sindhupalchok), im Distrikt Sindhupalchok
 Tatopani (Surkhet), im Distrikt Surkhet